«Звезда» () — фантастический рассказ английского писателя-фантаста Артура Кларка. Впервые опубликован в 1955 году.  В 1956 году рассказ получил премию Хьюго.

Сюжет 
Повествование ведётся от лица священника из Ордена иезуитов, астрофизика в составе экспедиции к сверхновой звезде в созвездии Феникс в трёх тысячах световых лет от Земли.

Экспедиция обнаружила на дальней орбите вокруг взорвавшейся звезды мёртвую планету, на которой был найден знак существования разумной расы. Обитатели исчезнувшей в пламени звезды внутренней планеты, заранее предвидевшие катастрофу и не имевшие возможности спастись от неё, оставили знак своего существования. Земляне нашли записи, показывавшие жизнь этой расы.

Астрофизик-иезуит вычислил, когда взорвалась эта звезда, когда она появилась на земном небосклоне, а также доказал, что взрыв сверхновой был той самой звездой, свет которой возвестил о рождении Иисуса. Рассматривая картины погибшей во время своего расцвета расы — великолепные города, красивые скульптуры, растительность и животный мир, священник задался вопросом:

И всё же, о Всевышний, в твоём распоряжении было столько звёзд! Так нужно ли было именно этот народ предавать огню лишь затем, чтобы символ его бренности сиял над Вифлеемом?

Публикации 
 В серии «Научная фантастика». — : Знание, 1965. — 115 000 экз.
 В антологии 
 В антологии

Ссылки 
 Текст рассказа «Звезда» (автор Артур Кларк)

Произведения Артура Кларка